Chökyi Wangchug (tib. chos kyi dbang phyug) ist der Name folgender Personen:

 Chökyi Wangchug (6. Shamarpa) (chos kyi dbang phyug; 1584–1630), 6. „Rothut-Karmapa“ oder Shamarpa-Hierarch der Karma-Kagyü-Schule
 Chökyi Wangchug (1775–1837) (brag dkar rta so sprul sku chos kyi dbang phyug)
 Guru Chökyi Wangchug (gu ru chos kyi dbang phyug; 1212–1270) bzw. Guru Chöwang (gu ru chos dbang)